Występy w europejskich pucharach luksemburskiego klubu piłkarskiego Jeunesse Esch.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Jeunesse Esch
Luksemburskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach